Нуржан Жолумбекович Катаев (каз. Қатаев Нұржан Жолымбекұлы; род. 19 июня 1983, Шымкент) - казахстанский спортсмен, борец вольного стиля, чемпион Азии.

Биография 
Родился в 1983 году в Шымкенте. В 2003 году завоевал бронзовую медаль чемпионата Азии и серебряную медаль кубка Азии. В 2005 году стал серебряным призёром чемпионата Азии, а на чемпионате мира занял 9-е место. В 2006 году стал чемпионом Азии, но на чемпионате мира был лишь 12-м. В 2007 году стал бронзовым призёром чемпионата Азии, и выиграл престижный международный турнир им. Дана Колова и Николы Петрова (Болгария), но на чемпионате мира оказался лишь 27-м. В 2010 году завоевал серебряную медаль чемпионата Азии, а на Азиатских играх занял 5-е место.

31 июля 2018 года назначен президентом ФК "Ордабасы"

В октябре 2021 г основал «Борцовский клуб Имени Нуржана Катаева".

Спортивная карьера 

 Неоднократный чемпион Республики Казахстан по вольной борьбе;
 1999 г. Чемпионам Мира среди юношей по вольной борьбе. Республика Польша, г.Лодз;
 2000 г. Чемпион Азии среди молодежи по вольной борьбе. Республика Индия, г.Нью-Дели;
 2003 г. Серебренный призер чемпионата Азии по вольной борьбе Китай г.Ухань;
 2003 г. Обладатель Кубка Азии по вольной борьбе среди взрослых Республика Казахстан, г.Алматы;
 2006 году Чемпиона Азии среди взрослых по вольной борьбе Республика Казахстан, г.Алматы.
 2007 г. Бронзовый призер чемпионата Азии по вольной борьбе Республика Кыргызстан, Бишкек;
 2010 г. Серебренный призер чемпионата Азии по вольной борьбе Индия, Дели;
 Мастер спорта международного класса по вольной борьбе

Награды 

 10.11.2011 г. Медаль «Қазақстан Республикасының тәуілсіздігіне 10 жыл»;

 09.11.2011 г. Мастер спорта Международного класса по вольной борьбе удостоверения №2222;
 17.11.2014 г. Заслуженный тренер Республики Каазахстан по вольной борьбе, удостоверения №876;
 12.12.2014 г. Почетный гражданин Толебийского района, Южно-Казахстанский области Республики Казахстан,  удостоверение №177.
 08.08.2017 г. «За достойную работу в развитии физической культуры и спорта» знак №583-к.
 Благодарственное письмо акима ЮКО Ж.К.Туймебаева.
 Обладатель международной спортивной премии «Золотой мангуст» 2017 года. Украина Одесса.

Примечания

Ссылки 
 
 https://www.instagram.com/nk_wrestling_club/ 

Борцы Казахстана
Чемпионы Азии по вольной борьбе